Dit is de wereldranglijst van maart 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 maart 2014.

Mannen 03